Els fongs terrestres (Amastigomycota o Eufungi) són un infraregne de fongs caracteritzats per desenvolupar autoespores, és a dir, espores aflagelades i freturoses de moviment. La pèrdua dels flagels constituiria un esdeveniment únic i central en l'evolució dels fongs, seria una conseqüència de l'adaptació a l'hàbitat terrestre i defineix la monofilia de Amastigomycota com un supergrup constituït pels fongs terrestres, en els quals, evolutivament, és fonamental la dispersió aèria de les seves espores.

Etimològicament, Amastigomycota significa "fong sense fuet" en referència a la manca de flagels en totes les fases del seu cicle de vida; i Eufungi "fongs veritables".

Característiques 
 Nutrició per digestió externa i absorció (osmòtrofs). Són majoritàriament sapròfits.
 Micelio ben desenvolupat, amb talo levuriforme (cenòcit) en fongs inferiors i paredat en superiors.
 Absència de flagels i centríols
 Reproducció asexual per gemmació, fragmentació, esporangiospores, conidis o glomerospores
 Si hi ha reproducció sexual, és per zigospores, ascospores o basidiospores
 És comú l'associació simbiòtica amb organismes fotoautótrofes com a algues i plantes, com es pot veure en micorrizes i líquenes.
 Hi ha diverses grups de fitopatògens que han desenvolupat una manera de vida parasitaria i són causants de la majoria de les malalties de les plantes.

Filogenia 
Amastigomycota forma un clade ben consensuat en els diverses estudis filogenètics; i malgrat ser un supergrup de importància evolutiva, ha tingut poc reconeixement com a taxó. El grup Zygomycota representa el grau evolutiu més primerenc, car és basal i complexament parafilétic. El seu filogenia és aproximadament la següent:

Referències 

Fongs